Фьорано:

 Фьорано — гоночная трасса в Италии.

Составные названия 
 Сан-Фьорано — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Лоди.
 Фьорано-Канавезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Фьорано-Моденесе — город в Италии.
 Фьорано-аль-Серио — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Бергамо.

Прочее 
 Сассо-Фьорано — древняя культура, существовавшая на территории севера Италии с начала среднего неолита.

См. также 
 Ferrari 599 GTB Fiorano — автомобиль